

Тучна — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства

Тучна — поселення в общині Камник, Осреднєсловенський регіон